Ariaçu pode referir-se às seguintes espécies de peixes:
 Aspistor parkeri
 Bagre bagre

Desambiguações de espécies